Neustift ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:

 Neustift an der Lafnitz, Gemeinde und Ortschaft, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Neustift bei Güssing, Gemeinde, sowie Ortschaft und Katastralgemeinde, Bezirk Güssing, Burgenland
 Neustift-Innermanzing, Gemeinde, sowie Ortschaft und Katastralgemeinde, Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich
 Maria Neustift, Gemeinde und Ortschaft im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich (bis 1934 Neustift (Weyer))
 Neustift im Mühlkreis, Gemeinde und Ortschaft Neustift, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Neustift im Stubaital, Gemeinde, sowie Ortschaft und Katastralgemeinde, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Ortsteile in Deutschland:
 Neustift (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Neustift (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Neustift (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Neustift (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Neustift (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Neustift an der Rosalia, Katastralgemeinde von Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Neustift bei Schlaining, Katastralgemeinde von Mariasdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Neustift (Gemeinde Ritzing), Ortsteil von Ritzing, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

 Neustift (Gemeinde Gnadendorf), Ortsteil von Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortschaft und Hauptort von Neustift-Innermanzing, Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Krummnußbaum) Ortschaft von Krummnußbaum, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Ober-Grafendorf), Ortschaft bzw. Neustift bei Gasten, Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft in Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Rappottenstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Scheibbs), Ortschaft bzw. Neustift bei Scheibbs, Katastralgemeinde von Scheibbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Neustift (Gemeinde Sitzenberg-Reidling), Ortschaft der Gemeinde Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Neustift am Alpenwalde, Ortschaft und Katastralgemeinde von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Neustift am Hartberg, Ortschaft von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Neustift an der Donau, Katastralgemeinde von Rohrendorf bei Krems, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Neustift bei Schönberg, Katastralgemeinde bzw. Schönberg-Neustift, Ortschaft von Schönberg am Kamp, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Neustift bei Sooß, Katastralgemeinde von Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Neustift im Felde, Ortschaft und Katastralgemeinde von Kirchberg am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich

 Neustift (Gemeinde Attersee), Ortsteil von Attersee am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neustift (Gemeinde Liebenau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Neustift (Steyr), Ortsteil der Stadt Steyr, Oberösterreich

 Neustift (Gemeinde Bad Waltersdorf), Katastralgemeinde von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neustift (Graz), Teil von Graz Andritz, Steiermark
 Neustift (Gemeinde Kapfenstein), Ortschaft bzw. Neustift bei Kapfenstein, Katastralgemeinde von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Neustift (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neustift bei Breitenfeld, Katastralgemeinde bzw. Neustift, Ortschaft von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Neustift (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Neustift (Inzersdorf), Stadtteil Wiens im Bezirksteil Inzersdorf des 23. Gemeindebezirks Liesing
 Neustift am Walde, Katastralgemeinde und ehemaliger Vorort von Wien im 19. Gemeindebezirk Döbling

Ortschaften in Italien:
 Neustift (Vahrn), in der Gemeinde Vahrn bei Brixen, Südtirol

historisch:
 Blatiny in Tschechien
 Nové Sady u Velké Bíteše in Tschechien
 Nové Sady (Olmütz) in Tschechien
 Lhota (Číměř) in Tschechien
 Rátót im Komitat Vas (Eisenburg) in Ungarn
 Ptujska Gora in Slowenien (Maria Neustift, Krain)

Gebäude:
 Kloster Neustift in Südtirol
 Kloster St. Scholastika Neustift in Deutschland
 Kloster Neustift (Freising) in Deutschland

siehe auch:
 Neustiftgraben
 Niederneustift
 Ober Neustift, Oberneustift
 Thürneustift